Олег Шляхов (; ) — латвийский фигурист в дисциплине парного катания. Он выступал на соревнованиях вместе с Еленой Бережной с 1992 по 1996 год. Они добились определённого успеха, заняв восьмое место на зимних Олимпийских играх 1994 года. Их партнерство закончилось после травмы Елены: лезвие конька пробило висок Бережной. После этого Олег объединился с Еленой Сирохватовой, с которой он занял 20-е место на чемпионате мира 1997 года.

Спортивные достижения 
С Бережной (таблица не полная)

С Сирохватовой

Примечания

Ссылки 
 Олег Шляхов на сайте FSkate.ru
 Олег Шляхов на сайте Василия Соловьёва.

Фигуристы Латвии